'Краснослобо́дск''' — город (с 1955) районного подчинения в Среднеахтубинском районе Волгоградской области России. Административный центр городского поселения город Краснослободск. Входит в состав Волгоградской агломерации общей величиной 1,412 млн человек. Расположен на левом берегу реки Волги, напротив Волгограда.

Краснослободск — единственный город в Волгоградской области, расположенный внутри Волго-Ахтубинской поймы, то есть между Волгой и Ахтубой.

История 
В 1870 году на левом берегу Волги напротив Царицына был основан хутор Букатин (или Бакатин), Царицынской станицы Астраханского казачьего войска. Как и многие другие хутора в тех местах, он был назван по имени своего основателя — казака Агея Николаевича Букатина, переселившегося с семьёй на левый берег Волги из Царицына.

А. Н. Букатин дожил до 111 лет, умер в 1920 году и похоронен на хуторском кладбище с именной медалью за создание хутора, названного в его честь.

В 1923 году хутор был переименован в Красную Слободу по инициативе коммуниста Николая Букатина — внука основателя хутора.

В 1938 году Красная Слобода стала рабочим посёлком, а в 1955 году получила статус города, который был переименован в Краснослободск. В 1935—1955 годах Красная Слобода была центром одноимённого района.

Согласно решению исполкома Средне-Ахтубинского райсовета от 18 марта 1957 года районный центр из с. Средняя Ахтуба был перенесен в г. Краснослободск. Решением исполнительного комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся от 28 марта 1957 года № 7/146 решением исполкома Средне-Ахтубинского райсовета от 18 марта 1957 года о перенесении районного центра из с. Средняя Ахтуба в г. Краснослободск было отменено как неправильное.

В советский период город активно развивался, в нём действовали такие объекты промышленности как:
 судостроительно-судоремонтный завод,
 рыбный завод,
 хлебный завод,
 две мебельных фабрики (одна в районе средней школы № 2, вторая — около почтового отделения № 404161).
Огромное значение в жизни города занимала опытная станция Всесоюзного Института Растениеводства.

В городе велось строительство асфальтированных дорог, освещение улиц, действовали множество, ныне ликвидированных, объектов обслуживания населения — ателье, прачечная, городская столовая, общественная баня, кинотеатр, дом быта, автобусный парк и др.

Жилой фонд пополнялся многоквартирными домами в микрорайонах судоремонтного завода, опытной станции ВИР, Краснослободской ПМК и ПМК-41.

В микрорайоне судоремонтного завода действовали поликлиника и больница Водников.

С конца 90-х годов городская инфраструктура резко пришла в упадок, множество объектов было закрыто, было демонтировано уличное освещение и прекращено газгольдерное газоснабжение микрорайонов.

В 2009 году состоялось открытие первой очереди моста через Волгу, которая соединила Краснослободск и Волгоград, в связи с чем была закрыта существовавшая более 100 лет паромная переправа.

Население

Экономика 

На конец второго десятилетия XXI века промышленность в городе была практически полностью ликвидирована (в настоящее время исключение составляет небольшой хлебокомбинат компании «Хлебнаш»).

Сфера розничной торговли представлена магазинами индивидуальных предпринимателей и крупных торговых сетей.

Наука 

В Краснослободске находится одна из опытных станций Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова (официальное название — государственное научное учреждение Волгоградская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук, сокращённо — ГНУ Волгоградская опытная станция ВНИИР им. Н. И. Вавилова РАСХН).

Опытная станция основана в 1932 году на землях Волго-Ахтубинской поймы.

На станции должны сохраняться в живом виде и изучаться овощные, плодовые, ягодные, зерновые и кормовые культуры.

Основными направлениями деятельности станции заявлены: мобилизация мировых генетических ресурсов путём экспедиционных сборов, обмена семенами и посадочным материалом; поддержание и изучение образцов мировой коллекции, их размножение; проведение селекционной работы по созданию сортов овощных и плодовых культур (№ 81 в списке субъектов заявок Госсортокомиссии), семеноводство.

Образование 
В городе действуют:

 четыре детских сада,
 четыре общеобразовательные школы,
 филиал Волгоградского техникума водного транспорта (реорганизованный путем присоединения Профессиональный лицей им. А. Невского, ранее образованный на базе ПУ-20 и ПУ-42),
 школа искусств,
 центр детского творчества.

Спорт 
До 2016 года в городе существовал городской стадион, являвшийся тренировочной и игровой ареной для местной футбольной команды «Водник». Территория стадиона местными властями была отдана под застройку жилыми домами для переселенцев из аварийного жилья.

Здравоохранение 
В городе имеются больница и поликлиника (филиалы Среднеахтубинской ЦРБ).

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации г. Краснослободска
 Краснослободск в энциклопедии «Мой город»

Города Волгоградской области
Города на Волге
Населённые пункты Среднеахтубинского района